Шу́ленбург () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шуленбурги — дворянский род
 Шуленбург, Вернер фон дер (1875—1944) — немецкий дипломат, посол Германии в СССР (1934—1941), участник заговора 20 июля 1944 года
 Шуленбург, Маттиас Иоганн фон дер (1661—1747) — фельдмаршал брауншвейгской, савойской и саксонско-польской армий
 Шуленбург, Мелюзина фон дер (1667—1743) — любовница короля Великобритании Георга I, сестра фельдмаршала Шуленбурга
 Мелюзина фон дер Шуленбург, графиня Уолсингем (1693—1778) — дочь предыдущей и короля Георга I
 Шуленбург, Фридрих Бернгард фон дер (1865—1939) — обергруппенфюрер СС, генерал кавалерии.
 Шуленбург, Фриц-Дитлоф фон дер (1902—1944) — заместитель начальника полиции Берлина, участник заговора 20 июля 1944 года, младший сын Шуленбурга, Фридриха Бернгарда фон дер
 Шуленбург, Фриц (1894—1933) — немецкий антифашист, борец сопротивления.